Ascolta il tuo cuore – film del 2010 diretto da Matt Thompson.
Ascolta il tuo cuore – singolo di Laura Pausini dall'album Le cose che vivi del 1996.